Xuereb ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Xuereb (* 1979), maltesischer Fußballspieler
 Alfred Xuereb (* 1958), maltesischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat, früherer Papstsekretär
 Daniel Xuereb (* 1959), französischer Fußballnationalspieler
 Giovanni Xuereb (* 1964), maltesischer Diplomat
 Jean-Claude Xuereb (* 1930), französischer Dichter
 Paul Xuereb (1923–1994), Präsident von Malta
 Paul Xuereb (* 1954), maltesischer Fußballspieler
 Peter George Xuereb (* 1954), maltesisch-britischer Jurist und Richter am EuGH
 Pierre-Henri Xuereb (* 1959), französischer Musiker
 Raymond Xuereb (* 1952), maltesischer Fußballspieler
 Salvator Xuereb (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler